Ариялур:

 Ариялур — город в штате Тамилнад, Индия.
 Ариялур — округ в штате Тамилнад, Индия.